Egea steht für:
 Egea (Kalmare) (, 1933), Gattung innerhalb der Familie der Gallertkalmare
 Egea inermis (, 1933), monotypische Art der Gattung Egea (Kalmare) innerhalb der Familie der Gallertkalmare
 Egea (, 1845), Synonym der Gattung Phyllometra (, 1840) aus der Familie Spanner (Schmetterling)
 Fiat Egea, türkische Bezeichnung des Fiat Tipo (Typ 356)

Egea oder Égéa ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Égéa (* 1963), französischer Jazzmusiker
 José Manuel Egea, spanischer Karateka

EGEA steht für:
 European Geography Association, Organisation zum Austausch von Wissen zwischen Geographie-Studenten und jungen Geographen
 Expert Group on Emergency Access, ehemalige EU-Expertengruppe zur Koordinierung des europaweiten Euronotrufs

Siehe auch:
 Polygonia egea

Abkürzung